Die Liste der Einträge im National Register of Historic Places im nördlichen Worcester County in Massachusetts führt alle Bauwerke, National Historic Landmarks und Historic Districts im Worcester County auf, die in das National Register of Historic Places aufgenommen wurden. 

Aufgrund der Vielzahl der Einträge wurde eine Aufteilung der Liste entlang der Massachusetts Route 2 vorgenommen; die Einträge südlich der beschriebenen Linie befinden sich in der Liste der Einträge im National Register of Historic Places im Worcester County.

Legende

Aktuelle Einträge 

|}

Siehe auch 
 Liste der National Historic Landmarks in Massachusetts
 National Register of Historic Places in Massachusetts

Weblinks

Einzelnachweise 

Worcester County Nord
!National Register